Krk může být:

 krk – část těla mezi hlavou a trupem
 krk (hudba) – součást strunných hudebních nástrojů
 krknutí, říhnutí, krkání, eruktace – únik plynů ze žaludku hrdlem, resp. ústy
 Krk (ostrov) – největší chorvatský ostrov
 Krk (město) – chorvatské město na ostrově Krk
 Most Krk

zkratky
 KRK – konference pro kontrolu konvenčního zbrojení
 Krušnohorský rogainingový klub

Externí odkazy